Sado (eiland), een eiland behorend tot de Japanse prefectuur Niigata
 Sado (provincie), een voormalige provincie van Japan
 Sado (stad), een  stad in de Japanse prefectuur Niigata
 Sado (rivier), een rivier in Portugal
 Sado (Setúbal), een plaats in Portugal
 Sado (film), een Zuid-Koreaanse film uit 2015
 verkorting van dos-à-dos